Baja (Hungria), cidade
Modelos automotivos
Fusca Baja
Subaru Baja

Desambiguação